Göran Karlsson och liknande namn kan avse:

Göran Karlsson (politiker) (1914–2006), svensk socialdemokratisk politiker från Jönköping
Göran Karlsson (filolog) (1917–2003), finländsk filolog
Göran Karlsson (1939–2004), svensk affärsman känd för Gekås i Ullared
Göran Carlson (född 1971), svensk entreprenör